
Termin -{PBT}- ima više značenja.

 CD117, protein
 Polibutilen tereftalat, plastika